Орио́н — охотник-великан в древнегреческой мифологии. Также может означать:

Астрономия 
 Орион — созвездие в области небесного экватора, названное в честь мифологического Ориона.
 Орионова переменная звезда — разновидность неправильных переменных звёзд.
 Меч Ориона — астеризм в созвездии Ориона.
 Пояс Ориона — астеризм в созвездии Ориона.
 Рукав Ориона — галактический рукав Млечного Пути, в котором находится Солнечная система.
 Туманность Ориона — яркая диффузная туманность в области Пояса Ориона.

Здания и сооружения 

 «Орион» — Дворец детского и юношеского творчества (ранее — кинотеатр) в Уфе

Техника 
 «Орион» — проект пилотируемого ядерно-импульсного космического корабля для исследования межпланетного и межзвёздного пространства, разрабатывавшийся в США в 1950—1960-х годах.
 «Орион» — многоцелевой, частично многоразовый, транспортный космический корабль США.
 «Орион-1» и «Орион-2» — отменённые миссии корабля «Орион» космической программы «Созвездие».
 «Орион» — версия военных советских разведывательных космических аппаратов для топосъёмки семейства «Зенит».
 «Орион-2» — космическая обсерватория советского космического корабля Союз-13.
 «Орион» — серия британских линейных кораблей.
 «Орион» — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.
 «СБ-Орион» — российский спасательный буксир Черноморского флота проекта 733с.
 «Орион» и «Орион-Э» — российский тяжёлый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат.
 «Орион-128» — советский любительский 8-разрядный персональный компьютер.
 «Орион-ЕЕ» — советский шкальный малоформатный фотоаппарат.
 «Орион» — советское пассажирское речное судно на воздушной подушке.
 Doninvest Orion — автомобиль от российского производителя Doninvest с кузовами седан и универсал.
 Орион — Lockheed P-3 Orion, береговой патрульный самолёт, стоящий на вооружении США и других стран.

Топонимы 
 Орион — деревня в Жуковском районе Калужской области Российской Федерации.
 Орайон () — тауншип в округе Олмстед, Миннесота, США.
 Орион — поселение (штат Алабама, США).
 Лейк-Орион () — поселение (штат Мичиган, США).

Предприятия и организации 
 ОАО «Тернопольский радиозавод «Орион»» — украинское предприятие, которое специализируется на производстве и ремонте средств радиосвязи УКВ-диапазона.
 НПО «Орион» — московское научно-производственное предприятие со статусом Государственного научного центра Российской Федерации.
 НПП «Орион» — российская компания, производящая автомобильную электронику.
 «Орион Экспресс» — российский оператор спутникового телевидения.
 «Орион» — бывший самарский телеканал (1990—2006).
 «Орион» — музыкальная группа в СССР (1972—1978 г.г.), созданная Евгением Волощуком (основателем группы «Пикник»).
 «Орион» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга основанная Дмитрием Лобовым в 2004 г.

Персоналии 
 Агустин Орион Игнасио (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Орион Христофорович Алексакис (1889—1920) — российский революционер греческого происхождения.
 Эшли Орион (род. 1987) — псевдоним американской порноактрисы.

Прочее 
 Орион — советский сорт озимого ячменя (выведен в 1971 году)

См. также 
 Орьон
 Orion
 Орион (святой)
 Петля Ориона

Примечания